Horvátország
Brezine falu Farkaševac községben, Zágráb megyében
Brezine falu Lipik községben, Pozsega-Szlavónia megyében